Тойво Аарне Лоукола (; 2 октября 1902 — 10 января 1984) — финский легкоатлет, олимпийский чемпион.

Тойво Лоукола родился в 1902 году в Кортесъярви (Великое княжество Финляндское). В молодости занимался прыжками в высоту, но после того, как в 1923 году стал работать в полиции Хельсинки, переключился на бег с препятствиями. В 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме он стал чемпионом в беге на 3000 м с препятствиями, и был 7-м в беге на 10.000 м.

Ссылки 
 

Стипльчезисты Финляндии
Бегуны на длинные дистанции Финляндии
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1928 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года